Eero es una variante finlandesa del nombre nórdico Eric. Puede hacer referencia a:

 Eero Aarnio, diseñador finlandés.
 Eero Heinonen, bajista finlandés de The Rasmus.
 Eero Heinäluoma, político, presidente del parlamento de Finlandia.
 Eero Korte, futbolista finlandés.
 Eero Saarinen, arquitecto estadounidense.

Nombres masculinos